El Instituto Tecnológico de Culiacán es una institución de educación superior localizada en Culiacán, Sinaloa, México. Es una institución pública que forma parte de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública.

Ofrece las carreras de Ingeniería electrónica, Ingeniería industrial, Ingeniería eléctrica, Ingeniería bioquímica, Ingeniería mecánica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería mecatrónica, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería en Energías Renovables e Ingeniería ambiental.
Además de una Maestría en Ciencias de la Computación. Siendo, dentro de sus carreras, una de las mejores instituciones de nivel superior en el noroeste de México.

Antecedentes 
El Estado de Sinaloa, en la década de los 60 era una entidad en pleno despegue del proceso de desarrollo agrícola. Los programas de trabajo de la Administración Estatal contemplaban apoyos para la industrialización de los recursos agropecuarios y marinos, lo cual creó la necesidad de tomar recursos humanos de nivel licenciatura con educación tecnológica que coadyuvaran a este desarrollo.

En esos años la educación superior era ofrecida por la Universidad Autónoma de Sinaloa y su catálogo de carreras profesionales no contemplaba las especialidades tecnológicas requeridas por el avance socioeconómico regional.

Este conjunto de circunstancias motivó a los sectores productivos y sociales a promover ante las autoridades estatales y federales la creación de una institución que satisficiera las necesidades de educación técnica superior. Estos esfuerzos fueron apoyados por el C. Leopoldo Sánchez Celis y a través de sus gestiones ante la Secretaría de Educación Pública se creó el Instituto Tecnológico Regional de Culiacán n.º 17, con área de influencia en los municipios de Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Culiacán, Elota, Escuinapa, Mazatlán, San Ignacio y Salvador Alvarado. El Instituto Tecnológico de Culiacán inició sus labores en septiembre de 1968, con actividades académicas en el nivel medio superior y superior.

Tenía como propósito preparar profesionales comprometidos con la región, capaces de analizar con sentido crítico y responsable los problemas y proponer soluciones adecuadas a las necesidades regionales; que racionalizaran el uso de los recursos naturales y buscaran la autosuficiencia y la autonomía tecnológica.

El Instituto Tecnológico de Culiacán es pionero de la educación tecnológica superior en Sinaloa y llegó a satisfacer una justa demanda de la juventud sinaloense, al ofrecer otras alternativas educativas en las áreas de ingeniería y tecnología. De esta manera, los bachilleres sinaloenses recibieron la oportunidad de prepararse como profesionistas técnicos, la mayoría de los cuales difícilmente podían emigrar a los centros tradicionales de educación, como el Instituto Politécnico Nacional para continuar su formación tecnológica.

Al inicio de labores, el Instituto Tecnológico de Culiacán ofreció solamente dos carreras del nivel medio superior y dos del nivel superior con una matrícula de 273 estudiantes distribuidos como sigue: 70 en la carrera de Técnico en Máquinas y Herramientas, 148 en Técnico en Electricidad, 35 en Ingeniería Industrial Eléctrica y 20 en Ingeniería Industrial Mecánica. En 1969 se amplió la oferta de carreras en el nivel medio superior, añadiendo las carreras de Técnico en Mecánica Automotriz y la de Técnico en Electrónica.

En 1976 se abrieron las carreras de Técnico en Aire Acondicionado y Refrigeración, Ingeniería Bioquímica en Alimentos y la Licenciatura en Informática. A partir de septiembre de 1985, por disposición de la Secretaría de Educación Pública se suspendieron las inscripciones para alumnos de nuevo ingreso del nivel medio superior y se inició el proceso de segregación que culminó en 1988, satisfaciendo este servicio otras instituciones educativas.

En 1986, las carreras de Ingeniería Industrial Eléctrica e Ingeniería Industrial Mecánica se sometieron a un proceso de revisión y evaluación que concluyó en su reordenación, convirtiéndose finalmente en las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial, vigentes a la fecha. En 1991, se presentó a la Dirección General de Institutos Tecnológicos el proyecto para la creación de la carrera de Ingeniería Electrónica, el cual fue aprobado. Las inscripciones se iniciaron en septiembre de 1992.

En cuanto al posgrado, en 1994 se elaboró el proyecto para la creación de la Maestría en Ciencias Computacionales, ofreciéndose a la juventud sinaloense a partir de septiembre de 1995.

A partir del plan de estudios 2012 el Instituto Tecnológico de Culiacán eliminó la carrera de Licenciatura en Informática y abrió sus puertas a Ingeniería ambiental.

Actualmente cuenta con la certificación internacional ISO 9000-2001. (cita requerida)

Oferta Educativa

Profesional 

Ingeniería Ambiental
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería en Energías Renovables
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

Maestrías 

Maestría en Ciencias de la Computación
Maestría en Ciencias de la Ingeniería
Maestría en Ingeniería Industrial

Doctorados 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería

Enlaces externos 

 Página oficial del Instituto Tecnológico de Culiacán 
 
 Información y Noticias

Culiacan
Culiacan, Instituto Tecnologico de
Culiacán
Instituciones educativas establecidas en 1968
México en 1968